Freire (Xile), comuna de Xile, de la província de Cautín, a la IX Regió d'Araucanía
 Paulo Freire, pedagog brasiler 
 Antonio Freire de Andrade, jesuïta portuguès del segle XVII
 António Caetano de Abreu Freire Egas Moniz, neurocirurgià portuguès, premi Nobel
 Espido Freire, escriptora basca
 Nelson Freire, pianista brasiler
 Ramón Freire y Serrano, president de Xile entre 1823 i 1827